La parabole du Fils prodigue - dite également de l'Enfant prodigue - est une des 44 paraboles contenues dans les Évangiles (Évangile selon Luc). Elle a  notamment inspiré :
 Le Fils prodigue, sculpture d'Auguste Rodin (vers 1885-1887) ;
 Le Fils prodigue, film français de Camille de Morlhon, sorti en 1912 ;
 Le Fils prodigue, film américain de Raoul Walsh, sorti en 1925 ;
 Le Fils prodigue (titre original : Der verlorene Sohn), un film allemand de Luis Trenker, sorti en 1934. ;
 Le Fils prodigue (Tuhlaajapoika), film finlandais de Veikko Aaltonen, sorti en 1992 ;
 Le Fils prodigue, ballet de George Balanchine, musique de Sergueï Prokofiev, créé par les Ballets russes en 1929 ;
 Le Fils prodigue, film américain de Richard Thorpe, sorti en 1955 ;
 Le Fils prodigue, titre français de The Prodigal Son, opéra de Benjamin Britten, créé en 1968 ;
 Le Fils prodigue (Prodigal Son), roman de Danielle Steel paru en 2015.
Filius prodigus, est une Histoire sacrée composée par Marc-Antoine Charpentier en 1680

Voir aussi